Maria del Regne Unit (duquessa de Gloucester) (1776 - 1857).
 Maria del Regne Unit (reina de Romania) (1875 - 1938).
 Maria del Regne Unit (comtessa de Harewood) (1896 - 1950).